Пакт:

 Пакт — одно из наименований различного рода международных договоров.
 Пакт — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Изер.

 «Пакт» () — американский фильм ужасов 2011 года.
 «Пакт 2» () — американский фильм ужасов 2014 года.
 «Пакт» () — испанский фильм ужасов 2018 года.
 «Пакт» () — польский сериал.
 «Пакт» — британский телесериал.

См. также